Marta Sánchez (chanteuse), née en 1966, chanteuse de musique pop espagnole
Marta Sánchez (volley-ball), née en 1973, joueuse cubaine de volley-ball